Уголок — буквально, маленький угол
 Форма
 Уголок — балка Г-образного сечения
 Часть помещения
 Живой уголок — часть помещения с животными, в учреждениях, в которых содержание животных не является основным видом деятельности.
 Красный уголок — часть помещения с агитационной информацией
 Топоним
 Уголок поэтов — часть южного придела Вестминстерского аббатства, где традиционно осуществляют захоронение и увековечивание поэтов.
 Красный Уголок — посёлок в Липецкой области
 Профессорский уголок — западная часть города Алушты
 Чешский уголок — область нa западe Клодзского повятa в Польшe
 Название организации
 Уголок дедушки Дурова — театр зверей в Москве.
 Райский уголок — Харьковская организация

Топонимы 
Уголок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Уголок — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Уголок — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.

См. также 
 
 
 Свободный Уголок